Orbanići je lahko:
 Orbanići, Marčana (Hrvaška)
 Orbanići, Žminj (Hrvaška)